Мосолова — женская форма русской фамилии Мосолов. Известные носительницы:
 Мосолова, Вера Ильинична (1875—1949) — балерина, педагог и советская артистка.
 Мосолова, Лидия Владимировна (1918—1996) — советская актриса, народная артистка СССР.
 Мосолова, Любовь Михайловна (род. 1943) — российский искусствовед, культуролог. См. также 
 Мосолова Гора